Sopot Festival 1992 – 29. edycja festiwalu muzycznego odbywającego się w sopockiej Operze Leśnej. Festiwal odbył się 27 sierpnia 1992 roku. Konkurs prowadzili Jan Jankowski, Mirosław Baka, Simone Angel, (MTV) i Marek Niedźwiecki. Wygrali Mark Andrews, Edyta Bartosiewicz i Maanam.

Eliminacje polskie

Finał (dzień międzynarodowy) 

Konkursy Sopot Festival
1992  w Polsce